Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Generali Ladies Linz 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ioana Raluca Olaruová a Anna Tatišviliová, jehož členky skončily v úvodním kole na raketách Hlaváčkové s Hradeckou.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který ve finále zdolal české turnajové dvojky Andreu Hlaváčkovou a Lucii Hradeckou výsledkem 6–3 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Hlaváčková s Hradeckou nejdříve ztratily možnost přímého startu na Turnaji mistryň 2015, když skončily deváté (v roli náhradnic) a poslední osmou postupovou pozici obsadily linecké vítězky Kopsová-Jonesová se Spearsovou. O dva dny později, 20. října 2015, však Češky získaly postupové místo na závěrečnou událost, když odstoupil ruský pár Jelena Vesninová a Jekatěrina Makarovová.

Nasazení párů 
  'Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2015
WTA Tour 2015